Manassés (, hebraico moderno Mənashe, hebraico tiberiano Mənasheh; em samaritano: ) foi, de acordo com o Livro de Gênesis, o primeiro filho de José com Asenet (), uma egípcia que havia sido presenteada como esposa pelo Faraó, filha de Potífera, sacerdote de On (). Manassés havia nascido no Egito antes da chegada dos filhos de Israel, vindos de Canaã ().

Ver também 

Árvore genealógica baseada no Gênesis; os filhos (de mulheres diferentes) estão em I Crônicas:

 Tribo de Manassés

Ligações externas 
 

Personagens do Antigo Testamento